29-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии в период Второй мировой войны.

История 
29-я флотилия была создана в сентябре 1941 года на базе 23-й флотилии для ведения боевых действий в Средиземноморье. Первоначально база флотилии располагалась в Ла-Специи. Командующим флотилией стал корветтен-капитан Франц Беккер. В августе 1943 года была перенесена в Тулон (Франция).

29-я флотилия была расформирована в сентябре 1944 года, когда последние 8 лодок флотилии были уничтожены в Тулоне, а лодки U-565 и U-596 были переведены в Саламин.

Состав 
В состав 29-й флотилии входила 51 подводная лодка:

U-73, U-74, U-77, U-81, U-83, U-97, U-205, U-223, U-230, U-301, U-303, U-331, U-343, U-371, U-372, U-374, U-375, U-380, U-407, U-409, U-410, U-414, U-421, U-431, U-443, U-450, U-453, U-455, U-458, U-466, U-471, U-557, U-559, U-562, U-565, U-568, U-573, U-577, U-586, U-593, U-596, U-602, U-605, U-616, U-617, U-642, U-652, U-660, U-755, U-952, U-967,U-969.

Командиры

Примечания

Ссылки 
 29 флотилия кригсмарине на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине